Número ordinal

Pessoas
Sexto Afrânio Burro
Sexto Atílio Serrano
Sexto Aurélio Vítor
Sexto Calpúrnio Agrícola
Sexto Empírico
Sexto Fúrio Medulino
Sexto Júlio Africano
Sexto Júlio César
Sexto Júlio Frontino
Sexto Júlio Severo
Sexto Pompeu
Sexto Pompeu Festo
Sexto Tarquínio
Sexto Vário Marcelo
Sexto de Queroneia
Sexto Élio Peto Cato

Ver também
 Sesto

0006
Desambiguações de antropônimos